

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Pod Szosą – część wsi Bezek Dębiński w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze 
 Pod Szosą – część wsi Deszkowice Pierwsze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Pod Szosą – część wsi Milonki w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Pod Szosą – część wsi Akwizgran w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Pod Szosą – część wsi Wiosna w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce 
 Pod Szosą – część wsi Bodzechów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Pod Szosą – część wsi Krynki w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Pod Szosą – część wsi Kluczewsko w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko